Alpine — многозначное понятие. Возможные значения:

 Alpine — команда «Формулы-1», выступающая в чемпионате мира с 2021 года.
 Alpine — почтовый клиент.

См. также 
 Alpine Linux — миниатюрный дистрибутив Линукс.
 Alpine Renault — французский производитель гоночных и спортивных автомобилей.